Домініка Цібулкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Каролін Возняцкі.
Возняцкі потім виграла титул, у фіналі перемігши Саманту Стосур з рахунком 6–2, 4–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, одиночний розряд
2012